Дом (здание) дворянского собрания:

 Дом дворянского собрания — здание Дворянского собрания, часть бывшей городской усадьбы в Вологде.
 Дом дворянского собрания — одно из старинных зданий Калуги.
 Дом Дворянского собрания — в Новочеркасске Ростовской области.
 Дом дворянского собрания — одно из старинных зданий Твери.

 Здание дворянского собрания (Великий Новгород)
 Здание дворянского собрания в Курске — трёхэтажное кирпичное угловое здание в стиле эклектики, располагающееся в историческом центре города Курска.
 Здание дворянского собрания в Москве — дом московского дворянского собрания
 Здание дворянского собрания — здание в центре Оренбурга по адресу ул. Советская, 17.
 Здание дворянского собрания — памятник архитектуры (федеральный) в Санкт-Петербурге: Итальянская улица, дом 9 / Михайловская улица, дом 2.
 Дом дворянского собрания (Симферополь)
 Здание дворянского собрания (Слуцк)
 Здание Дворянского собрания — памятник архитектуры, объект культурного наследия федерального уровня в Смоленске.
 Здание дворянского собрания — в центре Тулы по адресу пр. Ленина, 44.
 Здание Дворянского собрания в Ульяновске — памятник архитектуры федерального значения, находящийся в переулке Карамзина города Ульяновск.
 Здание дворянского собрания в Уфе — построено в середине XIX в., находится в Кировском районе Уфы по адресу улица Ленина, 14.
 Здание дворянского собрания (Херсон)

 Здание дворянского собрания в Харькове — утраченное историческое здание в Харькове.
 Киевское дворянское собрание — утраченное историческое здание в Киеве, построенное в 1851 году по проекту А. В. Беретти и разрушенное в 1976 году.

 Дворянское собрание (Стокгольм) — историческое здание в Стокгольме (Швеция)
 другие здания, поименованные в :Категория:Дворянское собрание